Engonga ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Engonga (* 1993), gabunischer Fußballspieler
 Igor Engonga (* 1995), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Vicente Engonga (* 1965), spanischer Fußballspieler